Myrtle Avenue (Fourth Avenue Line), een voormalig station van de metro van New York in Brooklyn aan de Fourth Avenue Line
 Myrtle Avenue (Jamaica Line), een station van de metro van New York aan de Jamaica Line in Brooklyn